Са́тинка — посёлок в Тамбовской области, административный центр Сампурского района и Сатинского сельсовета.

География 
Сатинка находится на юге центральной части региона, в лесостепной зоне, в пределах Окско-Донской низменной равнины, на реке Сухой Кензарь, в 47 км к юго-востоку от Тамбова.

Климат 
Климат умеренно континентальный, относительно сухой. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) — −11,5 — −10,5 °C (абсолютный минимум — −39 °C); самого тёплого месяца (июля) — 19,5 — 20,5 °C (абсолютный максимум — 40 °С). Среднегодовое количество атмосферных осадков варьирует в пределах от 400 до 650 мм. Продолжительность залегания снежного покрова составляет в среднем 145 дней.

История 
Первое упоминание о Сатинке относится к 1720 году. Первое название — Девичья деревня. Прилегающими к селу землями владели семьи однодворцев братьев Михайловых: Сергея и Алексея. Алексей имел 68 наложниц. В 1866 году через деревню прошла железная дорога.

Водопровод проведён в 1924 году.

Решением исполкома областного Совета от 17 сентября 1976 года № 407 в состав Сатинки вошёл посёлок Кензарь, исключённый из перечня населённых пунктов. В настоящее время район улиц Молодёжная, Гоголя, Лермонтова, Пушкина, Вавилова

Осенью 1979 года райцентр из Сампура был переведён в Сатинку.

Из небольшого пристанционного села с числом жителей меньше тысячи человек Сатинка превратилась в современный посёлок, в котором проживает сегодня более четырёх тысяч человек.

Население

Известные уроженцы 
 Антонов, Семён Михеевич — Герой Советского Союза.

Инфраструктура 

За последние 20—25 лет в посёлке построены жилые пятиэтажки, здания школы, детского сада, центральной районной больницы с поликлиникой, аптеки, суда, прокуратуры, Сбербанка, крытого рынка и ряд других.

На территории посёлка расположены сельхозкооперативы «Сатинский» и имени Димитрова, элеватор, молочный (недействующий) и крупяной заводы.

Транспорт 
железнодорожная станция Сампур Юго-Восточной железной дороги на линии Тамбов — Балашов.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Сампурского района
Районные центры Тамбовской области